«Винер» () — название ряда австрийских футбольных клубов.
 «Винер Шпорт-Клуб» () — футбольный клуб, основан в 1883 году, трёхкратный чемпион Австрии, обладатель Кубка Австрии.
 «Винер Атлетикшпорт-Клуб» (), или просто ВАК — футбольный клуб, основан в 1897 году, чемпион Австрии, двукратный обладатель Кубка Австрии.
 «Винер Ассоцияционфутбаль-Клуб» (), или просто ВАФ — футбольный клуб, существовавший с 1910 года по 2004 год, обладатель Кубка Австрии.